Кере может означать:

 Кере — один из крупнейших городов этрусков.
 Кере — село в Южной Осетии.

Фамилия
 Кере, Джонсон — легкоатлет из Соломоновых Островов.
 Кере, Дьебедо Франсис — буркинийский и немецкий архитектор, лауреат Притцкеровской премии.
 Кере, Махамаду — буркинийский футболист.